Landtagswahlkreis Halle, Neustadt steht für folgende ehemalige Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Halle, Neustadt I
 Landtagswahlkreis Halle, Neustadt II